О́круг Гонзалес () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Гонзалес.

История 

Округ Гонзалес являлся одним из муниципалитетов Республики Техас, когда она в 1836 году присоединилась к США. Своё название он получил от названия окружного центра.

Примечания 

Округа Техаса